Нижанковский () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Нижанковский, Нестор Остапович (1893—1940) — украинский композитор, пианист и музыкальный критик.
 Нижанковский, Остап Иосифович (1863—1919) — украинский композитор, хоровой дирижер, общественный деятель, автор популярных хоровых произведений.